De Scottish Cup 2018–19 was de 134ste editie van het meest prestigieuze voetbaltoernooi in Schotland, dat sinds 1874 wordt georganiseerd door de Scottish Football Association (SFA). Het toernooi begon op 12 augustus 2018 en eindigde op zaterdag 25 mei 2019 met de finale op Hampden Park in Glasgow, die onder leiding stond van scheidsrechter William Collum. Celtic won de beker voor de 39ste keer in het bestaan van de club.

Schema

Zie ook
Scottish League Cup 2018/19
Schots voetbalkampioenschap 2018/19

Externe link
 Officiële Site

Scottish Cup
2019